Olivia (2009–2011) – amerykańsko-brytyjski serial animowany, który miał swoją premierę 6 listopada 2010 roku na kanale Nickelodeon Polska. Ostatni raz odcinek został wyemitowany 29 grudnia 2013 roku.

Opis fabuły 
Kreskówka opowiada o 6-letniej śwince zwanej Olivia oraz jej rodzinie i grupie przyjaciół. W niesamowitych przygodach pomaga jej 4-letni brat Ian, który jest miłośnikiem robotów, dinozaurów, kosmosu oraz spaghetti.

Bohaterowie 
 Olivia – główna bohaterka kreskówki. 6-letnia świnka, która jest niepoprawną optymistką i marzycielką.
 Ian – 4-letni brat Olivii, prosiaczek. Miłośnik robotów, dinozaurów kosmosu oraz spaghetti.
 William – najmłodszy z rodzeństwa, półtoraroczny prosiaczek.
 Mama – mama Olivii, Iana i Williama.
 Tata – tata Olivii, Iana i Williama.
 Perry – pies.
 Edwin – kot.
 Julian – najlepszy przyjaciel Olivii.
 Pani Hoggenmuller – nauczycielka Olivii.
 Francine – sąsiadka oraz największa rywalka Olivii.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Udział wzięli:
 Julia Kołakowska – Olivia
 Magdalena Krylik – Mama Olivii
 Robert Tondera – Tata Olivii
 Monika Wierzbicka –
 Pani Porkoran,
 Trenerka
 Beata Wyrąbkiewicz – Francine
 Cezary Kwieciński –
 Listonosz,
 Wujek Gary
 Grzegorz Drojewski –
 Komentator,
 Policjant
 Andrzej Chudy
i inni

Lektor: Marek Lelek

Premiera w Polsce 
Serial pojawił się po raz pierwszy w Polsce 6 listopada 2010 roku. Był początkowo planowany na 11 września 2010 roku w Polsce, ale z powodów technicznych Nickelodeon Polska odwołał jego premierę, opóźniając ją o dwa miesiące.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2009